Os muros defensivos romanos são uma característica da arquitetura romana antiga. Os romanos geralmente fortificaram cidades, em vez de fortalezas, mas existem alguns campos fortificados, como os fortes de Saxon Shore, como o Castelo de Porchester na Inglaterra. As muralhas das cidades já eram significativas na arquitetura etrusca, e na luta pelo controle da Itália sob a primeira República, muitos outros foram construídos, usando diferentes técnicas.

Muralhas famosas 
 Muralha de Adriano
 Muralha de Antonino

Bibliografia 

Fortes romanos
Elementos da arquitetura militar